De Coppa Italia 2016–2017 was de 70e editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 29 juli 2016 en eindigde op 17 mei 2017 met de finale in het Olympisch Stadion in de hoofdstad Rome onder leiding van scheidsrechter Paolo Tagliavento. In de eindstrijd was Juventus  met 2-0 te sterk voor SS Lazio. De treffers voor de ploeg van trainer-coach Massimiliano Allegri kwamen op naam van Dani Alves (12de minuut) en Leonardo Bonucci (25ste minuut). Het was voor de Turijnse club de 12e bekerwinst, en ook de 3e op rij.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Serie A 2016/17
 Serie B 2016/17

Bekervoetbal 2016/17
2017